Гай Фонтей Капитон ():
 Гай Фонтей Капитон — претор 169 года до н. э.
 Гай Фонтей Капитон — римский консул-суффект 33 года
 Гай Фонтей Капитон — римский консул 12 года, сын предыдущего
 Гай Фонтей Капитон — римский консул 59 года, сын или внук предыдущего